El Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo de 2013 (oficialmente Iveco TT Assen) fue la séptima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2013. Tuvo lugar en el fin de semana del 27 al 29 de junio de 2013 en el Circuito de Assen, situado en la localidad de Assen, Países Bajos.

La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Marc Márquez y Cal Crutchlow. Pol Espargaró fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Scott Redding y Dominique Aegerter. La carrera de Moto3 fue ganada por Luis Salom, Maverick Viñales fue segundo y Álex Rins tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo
Paisesbajos
Deporte en los Países Bajos en 2013